

Лайкенс — місто, штат Пенсільванія
 Лайкенс Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія